Francisco Javier „Maza” Rodríguez Pinedo (Mazatlán, 1981. október 20. –) mexikói válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Cruz Azulban játszik hátvédként.

Pályafutása

Klubcsapatban

Guadalajara 

Rodríguez a Gudalajarában kezdte profi pályafutását, 2002-ben mutatott be a csapatban. 2006-ban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy klubja megnyerte tizenegyedik bajnoki címét. 2008-ig volt a Chivas játékosa, ezalatt 143 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és három gólt szerzett.

PSV Eindhoven 

2008. május 9-én 2,8 millió euróért a PSV Eindhovenhez igazolt. Hároméves szerződést írt alá a csapattal. Első szezonjában főként a kispadon ült, mint az egyik állandó hátvéd, Dirk Marcellis cseréje. 2008. november 25-én egy távoli lövésből szerezte meg első gólját a PSV-ben, a Heracles Almelo ellen.

A 2009–10-es szezonra állandó helyet szerzett magának a csapatban, 29 bajnokin játszott, melyeken egyszer talált be.

A 2010–2011-es idényben 22 bajnokin két gólja volt.

VfB Stuttgart 

2011. július 14-én 1,8 millió euróért három évre szóló szerződést kötött a VfB Stuttgarttal. Augusztus 6-án debütált a csapatban a Schalke ellen, ahol a 37. percben gólpasszt adott Cacaunak.

A 2011–2012-es szezonban 26 bajnokin lépett pályára és 2 gólt is szerzett. Ezen kívül a kupában 3 meccsen játszott.

A 2012–2013-as idényben 2012 augusztusa és decembere közt lépett pályára a Stuttgartban, ez idő alatt 14 bajnokin szerepelt, melyből kilencet végigjátszott, ötön csereként állt be. Játszott még az Európa-liga csoportkörében öt mérkőzésen és a német kupában kettőn.

Club América 

2013. januárjában 2 millió euróért igazolta le az América, négy és fél év után tért vissza hazájába.

Válogatottban 

Rodríguez 2004 óta tagja a mexikói válogatottnak, ott volt a 2004-es olimpiai csapatban is. A 2006-os vb-n is szerepelt; a tornán egy mérkőzésen, Portugália ellen játszott. A 2010-es világbajnokságra is kapott behívót Javier Aguirre szövetségi kapitánytól.

Karrierjének statisztikái

Klubcsapatban

Válogatott

Mérkőzései a válogatottban

Források 

 Adatlapja a transfermarkt.de oldalon
 Adatlapja az esmas.com-on
 Válogatottbeli statisztikái

Mexikói labdarúgók
A CD Guadalajara labdarúgói
A PSV Eindhoven labdarúgói
A VfB Stuttgart labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Mexikói olimpikonok
1981-ben született személyek
Élő személyek